Аэдо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аэдо, Даниэла (род. 1995) — мексиканская актриса, гитаристка, композитор и певица.
 Аэдо, Франсиско Эстебан (также известный как Пегасо; 1938—2015) — испанский футболист.
 Аэдо, Хуан Хосе (род. 1981) — аргентинский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Jamis-Hagens Berman. См. также 
 Аэд (значения)